Образование на Северном Кипре находится под руководством Министерства национального образования и культуры. 5 лет обучения в начальной школе обязательны. С 2015 года Кемаль Дюруст — министр национального образования и культуры.

Детский сад 
Дети до 6 лет могут посещать детские сады: как государственные, так и частные. Детский сад не обязателен.

Начальная школа 
Начальная школа включает в себя 5 лет образования (возраст учеников — от 6 до 11 лет). Все начальные школы являются государственными и бесплатными.

Старшая школа 
Средние школы можно посещать в течение 6 лет, из них 3 года отведены для Ortaokul (младшей средней школы). В Северном Кипре существуют различные школы:

 государственные средние школы
 частные средние школы
 научные средние школы,
 профессиональные средние школы,
 технические средние школы
 школы изобразительного искусства

По состоянию на 2008 год в Северном Кипре насчитывается 18 средних, 14 младших средних и 12 профессиональных средних школ.

Университеты 
Все университеты на Северном Кипре — частные, кроме Восточно-Средиземноморского университета. В 2013 году в 9 университетах Северного Кипра обучалось 63 765 студентов из 114 стран. В 2014 году число студентов увеличилось до 70 004 (15 210 киприотов-турок; 36 148 студентов из Турции; 18 646 иностранных студентов).

На Северном Кипре десять университетов:

Академия учителей Ататюрка (Atatürk Teacher Academy) и Академия полиции (Police Academy) также обучают студентов.

Организации Северного Кипра, являющиеся членами международных организаций 

 Фармацевтический факультет Ближневосточного университета был аккредитован ACPE 2014 году.
 Юридические факультеты трех университетов Северного Кипра были аккредитованы Европейской ассоциацией юридических факультетов (ELFA).
 Подготовительная школа английского языка Европейского университета им. Лефке была аккредитована Pearson Assured в 2015 году.
 Ближневосточный университет и Университет Восточного Средиземноморья являются членами Европейской ассоциации университетов .
 Американский университет Гирне и Кипрский международный университет являются членами Европейского совета по бизнес-образованию (ECBE) .

Примечания

Ссылки 
 Министерство национального образования и культуры
Страницы с непроверенными переводами
Образование в Турецкой Республике Северного Кипра